Ridge ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Ridge (1895–1981), niederländische Schriftstellerin 
 Blaine Ridge-Davis (* 1999), britische Radsportlerin 
 Dean Ridge, britischer Schauspieler
 Jason Ridge (* 1974), US-amerikanischer Pornodarsteller
 John Rollin Ridge (1827–1867), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Lola Ridge (1873–1941), irisch-US-amerikanische anarchistische und modernistische Dichterin
 Major Ridge († 1839), Krieger und Häuptling der Cherokee
 Tom Ridge (* 1945), US-amerikanischer Politiker

Ridge steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ridge (Alabama)
 Ridge (Arkansas)
 Ridge (Kalifornien)
 Ridge (Louisiana)
 Ridge (Maine)
 Ridge (Maryland)
 Ridge (Minnesota)
 Ridge (Montana)
 Ridge (Livingston County, New York)
 Ridge (Suffolk County, New York)
 Ridge (Texas)
 Ridge Farm, Illinois
 Ridge Farms, West Virginia
 Ridge Grove, Alabama
 Ridge Harbor, Florida
 Ridge Lake North, Tennessee
 Ridge Manor, Florida
 Ridge Mills, New York
 Ridge Park, Pennsylvania
 Ridge Prairie, Missouri
 Ridge Road Colonia, Texas
 Ridge Road Crossroads, South Carolina
 Ridge Spring, South Carolina
 Ridge Valley, Pennsylvania
 Ridge View, Pennsylvania
 Ridge Wood Heights, Florida

Orte im Vereinigten Königreich:

 Ridge (England), Ort in Hertfordshire, England
 Ridge (Dorset), Dorf in Dorset, England

in Antarktika:
 Ridge Island, Insel vor der Fallières-Küste, Grahamland
 Ridge Peak, Berg im Grahamland

Siehe auch:

 Big Ridge
 Blue Ridge
 Holly Ridge
 Pleasant Ridge 
 Poplar Ridge
 Sand Ridge
 Sandy Ridge
 Spring Ridge
 Stony Ridge
 The Ridge
 Union Ridge
 Ridgeback, Hunderasse
 Rich
 Ritch